Djalma Mafra (Rio de Janeiro,   – Rio de Janeiro, ) foi um compositor brasileiro.

Sua parceria mais profícua foi com Geraldo Pereira, Alvaiade, Ataulfo Alves e Joel de Almeida (entre outros), durante as décadas de 1950 e 1960.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de samba
Naturais da cidade do Rio de Janeiro